Pseudobarbus är ett släkte av fiskar. Pseudobarbus ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Pseudobarbus